Vícar, een Spaanse gemeente
Vicar (striptekenaar), een pseudoniem van de Chileense striptekenaar Víctor Arriagada Ríos
vicar, Engelse benaming van een anglicaanse pastoor